Бура́к:
 Бурак (буряк) — название борщевой свёклы в южных областях России, Украине, в Белоруссии и Польше.
 Бурак — в исламе внеземное животное.
 Бурак — вид пиротехнических изделий.
 Бурак, (туес) — сосуд из берёсты цилиндрической формы.
 Бурак — толстое голенище без складок у сапог (сапоги с бураками).

См. также